Фраксионамијенто ел Мирадор има више значења:

 Фраксионамијенто ел Мирадор (Нуево Парангарикутиро), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Фраксионамијенто ел Мирадор (Паскуаро), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Фраксионамијенто ел Мирадор (Замора), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику